Russel Martin peut désigner :
 Russell Martin (1983-), joueur de baseball canadien ;
 Russell Martin (1986-), joueur de football anglais.